El término reana puede referirse a:

Reana como género de las gramíneas.
La Reana: fuente intermitente localizada en Velilla del Río Carrión (España).
Reana del Rojale: localidad italiana en la provincia de Udine.